Борисковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Борисковичи — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Борисковичи — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Борисковичи — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Украина 
 Борисковичи — село в Гороховском районе Волынской области.